Ікром Алібаєв — узбецький футболіст
 Сефер Алібаєв — радянський та український кримськотатарський футболіст